Ephèbe est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Nom propre 
 Éphèbe (), ou Euphèbe, évêque de Naples en Campanie ; saint chrétien fêté le 23 mai.

Nom commun 
 Un éphèbe était, chez les Grecs anciens, un jeune homme, en pratique un garçon ayant quitté l'autorité des femmes, mais n'ayant pas encore de barbe au menton.

Notes et références